Пуерта Бланка има више значења:

 Пуерта Бланка (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пуерта Бланка (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пуерта Бланка (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуерта Бланка (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерта Бланка (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерта Бланка (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуерта Бланка (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику